

Обуховське сільське поселення — сільське поселення, Комишловський район, Свердловська область
 Обуховське сільське поселення — сільське поселення, Піжанський район, Кіровська область